Meschtscherjakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Wladimirowna Meschtscherjakowa (2011–2016), russisches Mordopfer
 Ljudmila Stepanowna Meschtscherjakowa (1938–2006), sowjetische Volleyballspielerin, siehe Ljudmila Stepanowna Buldakowa